Gern (München), een buurt in München
Gern (metrostation), een station van de metro van München